Galena, mineral format per sulfur de plom
 Galena (Alaska), població dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Galena (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Galena (Indiana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Galena (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Galena (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Galena (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Galena (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio